Chalmers est un nom de famille écossais.

 Alan Chalmers, physicien et épistémologiste de langue anglaise (fin XX, début XXI s.) ;
 Alexander Chalmers (1759-1834), écrivain britannique ;
 Craig Chalmers (1968-), joueur de rugby écossais, frère de Paula ;
 David Chalmers (1966-), philosophe australien ;
 George Chalmers (1742-1825), essayiste politique britannique ;
 Lionel Chalmers (1980-), joueur américain professionnel de basket-ball ;
 Paula Chalmers (1972-), joueuse de rugby écossaise, sœur de Craig ;
 Stevie Chalmers (1936-2019), footballeur écossais ;
 Thomas Chalmers (1780-1847), théologien britannique ;
 Thomas Chalmers (1850-1926), joueur de rugby et de cricket écossais ;
 Thomas Chalmers (1884-1966), chanteur puis acteur américain ;
 William Chalmers (1748–1811), fondateur de l'école Chalmers tekniska högskola.

Fiction 
 Gary Chalmers, ou l'inspecteur Chalmers, personnage récurrent de la série animée Les Simpson.

Autres 
 Chalmers tekniska högskola, école polytechnique à Göteborg en Suède

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais